Максим Владимирович Беляев (род. 24 августа 1979, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский и российский хоккеист, нападающий сборной Казахстана.

Биография 
Начинал играть в усть-каменогорском «Торпедо», участвовал в молодёжных чемпионатах мира 1998 и 1999 годов, где сборная Казахстана заняла 7-е и 6-ое места соответственно. С приходом в «Казцинк-Торпедо» тренера Мышагина стал получать мало игрового времени и играл в основном в фарме, поэтому вместе с партнерами по звену Михаилом Юрьевым и Евгением Таныгиным перешёл в набиравший обороты «Казахмыс». В Караганде тройка показывала хорошую игру и в 2005 году Беляев был приглашен на просмотр в «Салават Юлаев» и смог закрепиться в уфимском клубе. В 2006 году в составе сборной принял участие в чемпионате мира в Латвии. Вскоре в «Салавате» начали обновлять состав в связи с большими финансовыми вливаниями и Максим, имевший статус легионера, перешёл в тольяттинскую «Ладу», где сразу же стал капитаном команды. На ЧМ-2008 в первом дивизионе Беляев был единственным в составе сборной Казахстана легионером представлявшим российскую суперлигу — остальные отказались под давлением клубов.

С созданием КХЛ Беляев перешёл в казахстанский «Барыс» но не прижился там и вернулся в «Ладу». Перед сезоном 2009/10 в тольяттинском клубе начались финансовые проблемы и Максим поехал в «Казцинк-Торпедо» где главным тренером тогда был его отец — Владимир Беляев. В родном клубе Максим провел хороший сезон — его звено, где крайними нападающими были Сергей Александров и Вадим Рифель, было среди лидеров Высшей лиги. С сезона 2010/11 — в составе дебютанта КХЛ ханты-мансийской «Югры».

Отец Владимир Беляев — казахстанский тренер, многократно работавший с юниорскими и молодёжными сборными Казахстана. Был главным тренером на молодёжном чемпионате мира 1998, на котором сын дебютировал в сборной.

Достижения 
 Победитель Зимних Азиатских игр 2011 года.

Статистика

В сборной

Ссылки 
 Данные по игроку на global-sport.ru
 МАКСИМ БЕЛЯЕВ: ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
 МАКСИМ БЕЛЯЕВ: «ОТЕЦ НАУЧИЛ МЕНЯ РАБОТАТЬ!»

Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Иртыш»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой